Pseudotectoribates är ett släkte av kvalster. Pseudotectoribates ingår i familjen Oribatellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Pseudotectoribates